Са́нта-Кру́ш (, , «Святий Хрест») — португальська власна назва. Старопортугальською й іспанською — Санта-Круз.

Топоніми

Санта-Круш (Алмодовар) 
 Санта-Круш (Віняйш) — парафія.
 Санта-Круш (Мадейра) — парафія.
 Санта-Круш-да-Грасіоза
 Санта-Круш-даш-Флореш